Филандже́ри () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Филанджери, Гаэтано (1753—1788) — итальянский экономист и публицист.
 Филанджери, Карло (1784—1867) — итальянский военный и политический деятель.